Никола́й Дми́триевич Степа́нов:
 Степанов, Николай Дмитриевич (1864—1917) — бактериолог.
 Степанов, Николай Дмитриевич (1918—1988) — инженер-атомщик, лауреат Сталинской премии.